— литературная премия Японии, присуждаемая авторам за лучшее произведение в жанре научной фантастики и фэнтези. 

Учреждена и вручается «Клубом японских писателей-фантастов» (日本SF作家クラブ), поэтому ее часто сравнивают с премией Небьюла. Вручается раз в год за произведения, опубликованные с 1 сентября прошлого года по 31 августа текущего года. «Гран-при японской научной фантастики» разыгрывается не только среди литературных произведений, но также среди фильмов, манги и анимации.

 присуждается, по мнению жюри, за особенные произведения. С 2011 года также присуждается посмертная .

Лауреаты

См. также 
 Премия Сэйун
 Премия Синъюнь

Ссылки 
 Клуб японских писателей-фантастов

Примечания 

Литературные премии Японии